Lobo (o lobos) puede referirse a:

Animales

Cánidos 
 El lobo gris (Canis lupus).
 El lobo común o lobo euroasiático (Canis lupus lupus); la subespecie más extendida de Canis lupus.
 El lobo ibérico (Canis lupus signatus).
 El lobo abisinio o lobo etíope (Canis simensis).
 El lobo gigante o lobo terrible (Canis dirus).
 El lobo rojo (Canis rufus).
 El lobo de crin (Chrysocyon brachyurus).
 El lobo mexicano (Canis lupus baileyi).
 El lobo ártico (Canis lupus arctos).
 El lobo del Himalaya (Canis himalayensis).
 El lobo tibetano (Canis lupus chanco).

Otros 
 El lobo marsupial o lobo de Tasmania (Thylacinus cynocephalus).
 El lobo marino (Otaria flavescens).
El lobo de río (ptenoura brasiliensis paraguensis)
El lobito de río (lontra longicaudis)

Personas

Lobo 

 El rey Lobo (Muhammad ibn Mardanis) (1124-1172), rey de la zona oriental del al-Ándalus.
 Alonso Lobo de Medina Sidonia (1510-1593), religioso franciscano
 Alonso Lobo (1555-1617), compositor español
 António Lobo Antunes (1942-), escritor portugués
 Steppenwolf grupo estadounidense de 1967 que interpretaba la canción Born to be Alive siendo un éxito en ese tiempo.
 Lobo Fischer, futbolista argentino
 «Lobo» (Roland Kent LaVoie) (1943-), cantautor estadounidense con varios éxitos en la década de los 70 y 80s.
 Edu Lobo (1943), músico y compositor brasileño
 Félix Lobo Aleu (1946-), catedrático español
 Porfirio Lobo (1947-), político hondureño
 El «Lobo» (Mikel Lejarza) (1951-), infiltrado en la ETA
 El «Lobo» Diarte (Carlos Diarte) (1954-2011), futbolista y entrenador paraguayo
 El «Lobo» Blancas (1957-), médico internista mexicano
 Los Lobos, una banda de rock creada por hijos de inmigrantes mexicanos asentados en Los Ángeles, en el estado de California (Estados Unidos), famosos por haber interpretado La Bamba en la película homónima de 1987 que narraba la vida de Richie Valens uno de los pioneros del Rock and Roll.
 Luis Lobo (1970-), tenista argentino
 Sascha Lobo (1975-), periodista alemán
 Luis Miguel Lobo (1983-), futbolista argentino

Lobos 
 Lucas Lobos, futbolista argentino.
 Frank Lobos, futbolista chileno.
 Themo Lobos, historietista chileno.
 Yamna Lobos, bailarina y presentadora de televisión chilena.

Deporte 
 Lobos, equipo de fútbol americano de la Universidad Autónoma de Coahuila (México).
 Lobos, equipo de baloncesto de la Universidad Autónoma de Coahuila (México) que participó en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional.
 Lobos BUAP, equipo de fútbol perteneciente a la Universidad Autónoma de Puebla (México)
 Lobos UAP, desaparecido equipo de fútbol, perteneciente al Grupo Pegaso y a la Universidad Autónoma de Puebla (México).
 New Mexico Lobos, equipo deportivo de la Universidad de Nuevo México (Estados Unidos).
 Lobos de Tlaxcala fue un equipo de futbol profesional que jugó en la década de los años 70s y 80s en la 2a División de México. Actualmente desaparecido.

 Ficción 
 Personajes ficticios 
 Lobo, antihéroe extraterrestre de una serie de historietas de DC Comics.
 Lobo, pistolero negro estadounidense de una serie de historietas de Dell Comics.
 El lobo feroz, personaje de los cuentos infantiles.
 Los lobos salvajes o huargos; raza de criaturas ficticias en los libros de Tolkien.

 Obras de literatura, cine y televisión 
 El lobo estepario, novela de Hermann Hesse.
 El Lobo, película española de 2004, dirigida por Miguel Courtois.
 Lobo (1994), película dirigida por Mike Nichols.
 Lobo, película peruana del 2013.
  Lobo, telenovela argentina.
 Lobos, serie de televisión española.

 Toponimia 
  En Argentina 
 Lobos, ciudad ubicada en la provincia de Buenos Aires.
 Lobos, partido de la provincia de Buenos Aires, del cual es cabecera la ciudad homónima.
 La estación Lobos, ubicada en la localidad homónima.
 Empalme Lobos, localidad ubicada en la provincia de Buenos Aires.
 La estación Empalme Lobos, ubicada en la localidad homónima.
 El fortín de Lobos, puesto fortificado que integró la línea de defensa del territorio de Buenos Aires en su frontera con el indio.
 La laguna de Lobos, laguna ubicada en el partido homónimo.
 La isla Lobos, pequeña isla marítima de la provincia de Santa Cruz.
 El islote Lobos, pequeño islote marítimo en la ría Deseado, de la provincia de Santa Cruz.
 El islote Lobos, pequeño islote marítimo en la provincia de Río Negro.

  En Camerún 
 Lobo, una localidad.

  En España 
 El islote de Lobos, en el océano Atlántico.
 El pico del Lobo, en la Sierra de Ayllón.
 El río Lobos, río de la cuenca del río Duero.

  En Estados Unidos 
 Lobo, pueblo fantasma en el condado de Culberson, en el estado de Texas.

  En Filipinas 
 Lobo, municipio de la provincia de Batangas.

  En Indonesia 
 Lobo, una localidad.

  En México 
 La isla Lobos, pequeña isla formada por un conjunto de arrecifes, en el municipio de Tamiahua, en el estado de Veracruz.

  En Uruguay 
 La isla de Lobos, pequeña isla del océano Atlántico, ubicada a unos 12 kilómetros al Sudeste de Punta del Este.
La isla de Lobos, gran isla en la confluencia del río Uruguay con el río Negro, departamento de Río Negro.

 Miscelánea 
 Lobo, gentilicio de la localidad y municipio de Huerta de Rey, en la provincia de Burgos (España).
 Lobo, una constelación.
 Lobo, un navegador web.
 El lobo, un juego infantil, en donde una niña es caperuza y un niño es el lobo, la cual persigue por una simulación de bosque.
 Monumento al Lobo Marino, estatuas de piedra caliza, símbolo de la ciudad balnearia de Mar del Plata (Argentina).
 Vatt Lobo, vehículo militar todoterreno.
 Patrulla Lobos''', una de las primeras patrullas scout que estuvieron en Brownsea (Inglaterra).

Desambiguación de términos similares o relacionados 
 Hombre lobo (desambiguación) 
 Loba 
 Los Lobos (desambiguación) 
 Wolf 
 Woolf

Enlaces externos